Conried är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Hans Conried (1917–1982), amerikansk skådespelare
 Heinrich Conried (1855–1909), österrikisk skådespelare